Beijing International Challenger в женском парном разряде проводится во второй раз. В сетке основных соревнований 16 пар, три из которых попали сюда по специальному приглашению от организаторов.

Сёстры Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань — победительницы соревнований.

Общая информация 
Сёстры Чжань выигрывают свой третий совместный титул в третьем финале. До этого им дважды покорялись 50-тысячники.

Посев 

  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Титул)
  Нина Братчикова /  Ирэна Павлович (Первый раунд)
  Лу Цзинцзин /  Сюй Ифань (Четвертьфинал)
  Хань Синьюнь /  Лю Ваньтин ''(Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2011